Carrol ist der Familienname folgender Personen:

 Davidson Carrol (Wilfred Davidson Carrol; 1900–1941), gambischer Politiker
 Regina Carrol (1943–1992), US-amerikanische Schauspielerin

Siehe auch:
 Carol (Begriffsklärung)
 Caroll
 Carroll